Francesco Daniele Quinn (Roma, 22 de março de 1963 - Malibu, 5 de agosto de 2011) foi um ator italiano com carreira nos Estados Unidos. Ele era o terceiro filho de vencedor do Óscar Anthony Quinn e de seu segunda esposa Addorlori Jolanda. Francesco é talvez mais conhecido por seu papel como Rhah no filme Platoon  de 1986. Seu último trabaho foi a dublagem do personagem Mirage em Transformers: Dark of the Moon.

Ligações externas

Naturais de Roma
Atores da Itália